Чехословацкая Республика
(, аббр. ČSR; также , RČS), в довоенном написании через дефис: Чехо-Словацкая Республика — официальное название Чехословакии в периоды:

 1918—1938 Первая Чехословацкая республика
 1938—1939 Вторая Чехословацкая республика
 1939—1945 Термин, использовавшийся правительством Чехословакии в изгнании.
 1945—1948 Третья Чехословацкая Республика
 1948—1960  Чехословацкой Социалистической Республики.

Примечания 

Государства в истории Словакии
Государства в истории Чехии
История Чехословакии